Простакова — российская фамилия. Женская форма от мужской Простаков, общей семейной Простаковы.

 Простакова — персонаж пьесы «Недоросль» Фонвизина.
 Ирина Владимировна Простакова — советский российский учёный. Доктор технических наук (1991). Лауреат Государственной премии России в области науки и техники (1998).
 Нина Петровна Простакова (23 сентября 1914 — 4 мая 1994 года) — передовик советского сельского хозяйства, доярка колхоза «Большевик» Старо-Оскольского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда (1958).